Граве Дмитро Олександрович — український математик, творець першої великої математичної школи в Україні; академік АН України, член-кореспондент РАН і почесний член АН СРСР.
 Граве Іван Платонович — дійсний член Академії артилерійських наук.
 Клаус Граве — німецький психотерапевт, дослідник психотерапії.
 Граве Олександр Костянтинович — народний артист РРФСР.
 Граве — місячний кратер.
 Сен-Граве — муніципалітет у Франції, регіон Бретань, департамент Морбіан.
 Граве Україна — дочірня компанія австрійського концерну GRAWE.